Lanark bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lanark (Arkansas)
 Lanark (Idaho)
 Lanark (Illinois)
 Lanark (Montana)
 Lanark (New Mexico)
 Lanark (Pennsylvania)
 Lanark (Texas)
 Lanark (West Virginia)
 Lanark (Wisconsin), Town(ship) im Portage County

in Schottland:
 Lanark (Schottland), Kleinstadt in der Grafschaft South Lanarkshire

in Kanada:
 Lanark County, Verwaltungseinheit im Südosten von Ontario

Sonstiges:
 New Lanark, eine historische Arbeitersiedlung in der Nähe von Lanark, heute Weltkulturerbe
 Third Lanark, mit dem vollständigen Namen „Third Lanark Athletic Club“, ein Fußballverein aus Glasgow
 „Lanark - A Life in 4 Books“, das bekannteste Werk von Alasdair Gray

Siehe auch:
 Lanarkshire